Ями:

 Ями — народность Тайваня.
 Ями в индийской мифологии.